Cincinnat família romana
 Luci Quint Cincinnat I magistrat romà
 Luci Quint Cincinnat II
 Tit Quint Cincinnat Penne cònsol el 431 aC i 428 aC i
 Quint Quint Cincinnat I tribú consular
 Tit Quint Cincinnat Capitolí, tribú consular 
 Tit Quint Cincinnat Capitolí I, tribú amb potestat consolar el 388 aC 
 Tit Quint Cincinnat Capitolí II, tribú amb potestat consolar el 368 aC
 Gai Quint Cincinnat, tribú consular 
 Quint Quint Cincinnat II, tribú consular 
 Tit Quint Cincinnat Capitolí I, tribú consular
 Tit Quint Cincinnat Capitolí II, tribú consular
 Gneu Manli Cincinnat, cònsol el 480 aC